Název Bošov má více sídel:
 Bošov (Miřetice), část obce Miřetice v okrese Chrudim
 Bošov (Vrbice), část obce Vrbice v okrese Karlovy Vary

Související články 
 Bošovice

Externí odkazy